Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2015 wurde am 22. und 23. August 2015 im Nationalstadion der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen.

Ihren dritten Weltmeistertitel nach 2009 und 2011 errang die aktuelle Olympiasiegerin und Europameisterin von 2010 Jessica Ennis-Hill aus Großbritannien. Wie bei den Weltmeisterschaften 2013 wurde die Kanadierin Brianne Theisen-Eaton Vizeweltmeisterin. Bronze ging an die lettische Vizeeuropameisterin von 2012 Laura Ikauniece-Admidiņa.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurde ein Landesrekord aufgestellt:
6516 P – Laura Ikauniece-Admidiņa, Lettland

Teilnehmerinnen

Wettkampf

Zeitplan 

Anmerkung: Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Peking.

100 m Hürden

Hochsprung 
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Kugelstoßen

200 m

Weitsprung

Speerwurf

800 m

Ausgangslage 
Eindeutige Favoritin war die Britin Jessica Ennis-Hill. Sie war die Siebenkämpferin mit der klar höchsten Bestpunktzahl aller Teilnehmerinnen, sie war die Olympiasiegerin von 2012, Weltmeisterin von 2011 und Europameisterin von 2010. Ihre schärfste Konkurrentin war die Kanadierin Brianne Theisen-Eaton als Vizeweltmeisterin von 2013. Es gab weitere Kandidatinnen mit guten Aussichten für vordere Platzierungen wie die niederländische Vizeeuropameisterin von 2014 Nadine Broersen, die belgische EM-Dritte von 2014 Nafissatou Thiam, die lettische Vizeeuropameisterin von 2012 Laura Ikauniece-Admidiņa und die WM-Vierte von 2013 Claudia Rath aus Deutschland. Nicht am Start war die französische Doppeleuropameisterin von 2012 und 2014, auch Olympiavierte von 2012, Antoinette Nana Djimou Ida. Die ukrainische Titelverteidigerin Hanna Melnytschenko war zwar gemeldet – jetzt unter ihrem neuen Namen Hanna Kasjanowa – trat jedoch ebenfalls nicht an.

Zusammenfassung 
In der ersten Disziplin, dem 100-Meter-Hürdenlauf, unterboten drei Siebenkämpferinnen die 13-Sekunden-Marke. Am schnellsten war die Niederländerin Nadine Visser, die mit 12,81 s eine persönliche Bestleistung erzielte. Ennis-Hill mit 12,91 s und Theisen-Eaton mit 12,98 s lagen nicht weit zurück.

Beste Hochspringerin war die Britin Katarina Johnson-Thompson mit 1,89 m. Auch hier war Ennis-Hill unter den Zweitplatzierten. Mit ihr meisterten sechs weitere Athletinnen 1,86 m, darunter auch Broersen und Thiam. Theisen-Eaton verlor mir übersprungenen 1,80 m einige Punkte. Ennis-Hill übernahm mit 2192 Punkten die Führung. Dreißig Punkte dahinter folgte Johnson-Thompson, die wiederum 31 Punkte Vorsprung vor Visser hatte. Nur einen weiteren Punkt zurück lag die Ukrainerin Anastassija Mochnjuk. Der Abstand zwischen Ennis-Hill und Theisen-Eaton auf Rang fünf betrug 87 Punkte.

Thiam übertraf im Kugelstoßen mit 15,24 m als einzige Teilnehmerin die 15-Meter-Marke. Der Ukrainerin Alina Fjodorowa gelangen 14,98 m. Auch Broersen stieß starke 14,59 m, Vetter kam auf 14,24 m. Ennis-Hill – 13,73 m – und Theisen-Eaton – 13,70 m waren hier nicht unter den Besten. Aber mit 2968 Punkten behielt Ennis-Hill ihre Führung. Dahinter hatte sich Thiam mit 34 Punkten Rückstand auf Rang zwei verbessert. Vier weitere Punkte zurück folgten Broersen vor Mochnjuk – 55 Punkte Abstand zur Spitzenreiterin – und Theisen Eaton – 89 Punkte hinter Ennis-Hill.

Im 200-Meter-Lauf, der den ersten Tag abschloss, lagen die beiden Britinnen Johnson-Thompson mit 23,08 s und Ennis-Hill mit 23,42 s vorn. Unter 24 Sekunden blieben noch Visser mit 23,78 s, Theisen-Eaton – 23,94 s – und Ikauniece-Admidiņa – 23,97 s. So gab es auch in der Gesamtwertung nach dem ersten Tag eine britische Doppelführung. Ennis-Hill hatte 4005 Punkte auf ihrem Konto, Johnson-Thompson folgte achtzig Punkte dahinter. Dritte war Visser mit 134 Punkten Rückstand auf Ennis-Hill. Theisen-Eaton lag als Vierte bereits 140 Punkte zurück. Mochnjuk belegte Rang fünf – 168 Punkte, dann folgten Thiam – 210 Punkte – und Broersen – 225 Punkte. Doch am zweiten sollte es noch zu einigen Verschiebungen kommen.

Im Weitsprung hatte Rath als Spezialistin in dieser Disziplin mit 6,61 m den weitesten Sprung. Theisen-Eaton lag mit 6,55 m hier als Zweite ganz weit vorn und konnte viele Punkte gutmachen. Auch Mochnjuk erzielte mit 6,51 m eine gute Weite. Dahinter folgte schon Ennis-Hill mit 6,43 m. Nächstbeste Weitspringerin mit 6,32 m war Ikauniece-Admidiņa. In der Zwischenwertung führte Ennis-Hill mit 4990 Punkten weiter klar. Theisen-Eaton war nun wieder Zweite bei einem Rückstand von 102 Punkten. Mochnjuk lag auf Rang drei – Rückstand auf Ennis-Hill 143 Punkte, Vierte war jetzt Rath – 211 P – vor Visser – 226 P, Broersen – 298 P, Thiam – 302 P – und Ikauniece-Admidiņa – 315 P.

Die Griechin Sofia Yfandidou erzielte im Speerwurf mit 56,19 m die größte Weite. Dahinter folgten einige Athletinnen mit Platzierungen im vorderen Bereich: Ikauniece-Admidiņa 53,67 m und Broersen 53,52 m, Vetter 51,78 m. Alle anderen Siebenkämpferinnen blieben unter der 50-Meter-Marke, am besten von ihnen war Thiam mit 49,31 m. Weiter hinten lagen Theisen-Eaton mit 42,54 m, Ennis-Hill – 42,51 m und Rath – 41,31 m. Damit waren die Punktabstände vor der letzten Übung deutlich zusammengerückt. Ennis-Hill lag mit 5706 Punkten weiter vorn. Zweite war Broersen mit einem Rückstand von 86 Punkten Rückstand. Dahinter folgten Theisen-Eaton – acht weitere Punkte zurück – und Ikauniece-Admidiņa – sechs Punkte hinter Theisen-Eaton. Es sah nach einem Duell um Silber zwischen der Niederländerin, der Kanadierin und der Lettin aus, denn der Rückstand der fünftplatzierten Thiam auf Ikauniece-Admidiņa betrug bereits 71 Punkte. Dann folgten Mochnjuk – 41 P auf Thiam, Vetter – 42 P auf Thiam, die Ungarin Györgyi Zsivoczky-Farkas – 43 P auf Thiam – und Rath – 63 P auf Thiam.

Über 800 Meter blieb Rath mit 2:09,66 min als einzige Siebenkämpferin unter 2:10 Minuten. Damit verbesserte sie sich in der Endwertung auf den fünften Platz. Dahinter folgten schon die führende Ennis-Hill mit 2:10,13 min und die bisher Gesamtdritte Theisen-Eaton mit 2:11,52 min. Das reichte für die Brianne Theisen-Eaton am Ende zur Silbermedaille. Nadine Broersen lag mit 2:16,58 min so weit zurück, dass sie vom Medaillenrang auf Platz vier abrutschte, denn Laura Ikauniece-Admidiņa lief mit 2:13,79 min fast drei Sekunden schneller und sicherte sich damit Bronze. Györgyi Zsivoczky-Farkas wurde Gesamtsechste, Anastassija Mochnjuk Siebte. Nadine Visser belegte Rang acht.

Weltmeisterin aber wurde die favorisierte Jessica Ennis-Hill, die sich schließlich einen Vorsprung von mehr als hundert Punkten erarbeitet hatte.

Ergebnis 

22./23. August 2015

Videolinks 
 Jessica Ennis-Hill Heptathlon Gold Beijing 2015, youtube.com, abgerufen am 23. Februar 2021
 100m Hurdles Heptathlon Heat 1 at IAAF World Championships Beijing 2015, youtube.com, abgerufen am 23. Februar 2021
 100m Hurdles Heptathlon Heat 2 at IAAF World Championships Beijing 2015, youtube.com, abgerufen am 23. Februar 2021
 100m Hurdles Heptathlon Heat 4 at IAAF World Championships Beijing 2015, youtube.com, abgerufen am 23. Februar 2021
 ennis -hill/theisen-eaton / EVENT 3 - shot put heptathlon - IAAF world championships 2015, youtube.com, abgerufen am 23. Februar 2021
 Heptathlon 200m Heat 1 IAAF World Championship Beijing 2015, youtube.com, abgerufen am 23. Februar 2021
 Athletics World Ch., Beijing 2015, Heptathlon, 200m heat 3, youtube.com, abgerufen am 23. Februar 2021
 IAAF World Championships 2015 Beijing, Heptathlon 800m, Heat 4, youtube.com, abgerufen am 23. Februar 2021

Weblinks und Quellen 
 World Championships Beijing (National Stadium) (englisch), abgerufen am 23. Februar 2021
 Women Heptathlon Athletics XV World Championship 2015 Beijing (CHN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 23. Februar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Heptathlon, Beijing 2015, S. 358f (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 23. Februar 2021
 Ergebnisse der Weltmeisterschaften 2015, leichtathletik.de, abgerufen am 23. Februar 2021
 Berichte zu den Weltmeisterschaften 2015, leichtathletik.de, abgerufen am 23. Februar 2021

Einzelnachweise 

Siebenkampf der Frauen
Frauenleichtathletikwettbewerb
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Peking